Риза Дурмиси (; ) — датский футболист, защитник итальянского клуба «Лацио», выступающий на правах аренды за «Леганес». Выступал за сборную Дании.

Клубная карьера 
Риза родился в семье выходцев из Албании. В 2000 году он начал заниматься в футбольной академии клуба «Брондбю». 26 августа 2012 года в матче против «Эсбьерга» он дебютировал в датской Суперлиги, заменив во втором тайме Яна Кристиансена. Летом 2013 года подписал новый контракт с клубом до 2016 года. 10 ноября в поединке против «Орхуса» он забил свой первый гол за «Брондбю». По окончании сезона интерес к Ризе обозначили французская «Тулуза» и турецкий «Фенербахче».

28 мая 2016 года подписал пятилетний контракт с испанским клубом «Реал Бетис». 20 августа в матче против «Барселоны» он дебютировал в Ла Лиге. 25 февраля 2017 года в поединке против «Севильи» Дурмиси забил свой первый гол за «Бетис».

Летом 2018 года перешёл в итальянский «Лацио», подписав контракт на пять лет. Сумма трансфера составила 6,5 млн евро. 25 августа в матче против «Ювентуса» он дебютировал в итальянской Серии A.

31 января 2022 года перешёл на правах аренды в роттердамскую «Спарту».

Международная карьера 
В 2011 году Дурмиси в составе юношеской сборной Дании принял участие в юношеском чемпионате Европы в Сербии. На турнире он сыграл в матчах против команд Сербии, Франции, Англии и Германии.

Летом того же года Риза принял участие в юношеском чемпионате мира в Мексике. На турнире он сыграл в матчах против команд Бразилии и Кот-д’Ивуара.

8 июня 2015 года в товарищеском матче против сборной Черногории Дурмиси дебютировал за сборную Дании, заменив во втором тайме Симона Поульсена.

В 2015 году в составе молодёжной сборной Дании Риза принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Чехии. На турнире он сыграл в матче против сборной Чехии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Тенерифе»

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Брондбю»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Тенерифе»